Soveria può riferirsi a:
Francia
Soveria – comune del dipartimento dell'Alta Corsica
Italia
Soveria Mannelli – comune della provincia di Catanzaro
Soveria Simeri – comune della provincia di Catanzaro